

Musica 
Hemispheres – album dei Rush del 1978
 Hemispheres – album di Doseone del 1997
Hemispheres – album dei Nucleus del 2006
Tour of the Hemispheres – tour musicale dei Rush

Altro 
 Hemispheres – rivista di bordo della United Airlines